L'Abbazia di Praglia,  monastero benedettino di Teolo (PD);
I Piani di Praglia, altopiano dell'Appennino ligure.